Basilica dell'Immacolata Concezione – a Lourdes
 Chiesa dell'Immacolata Concezione – ad Albacete
 Chiesa dell'Immacolata Concezione – ad Ascoli Piceno
 Chiesa dell'Immacolata Concezione – a Baku
 Chiesa dell'Immacolata Concezione – a Barumini
 Chiesa dell'Immacolata Concezione – a Bassano in Teverina
 Chiesa dell'Immacolata Concezione – a Bivona
 Chiesa dell'Immacolata Concezione – a Bordighera
 Chiesa dell'Immacolata Concezione – a Buenos Aires
 Chiesa dell'Immacolata Concezione – a Brennero
 Chiesa dell'Immacolata Concezione – a Centuripe
 Chiesa dell'Immacolata Concezione – a Chianciano Terme
 Chiesa dell'Immacolata Concezione – a Cosseria
 Chiesa dell'Immacolata Concezione – a Farra d'Isonzo
 Chiesa dell'Immacolata Concezione – a Fiumalbo
 Chiesa dell'Immacolata Concezione – a Ithaca
 Chiesa dell'Immacolata Concezione – a Laigueglia
 Chiesa dell'Immacolata Concezione – a Mazzarino
 Chiesa dell'Immacolata Concezione – a Mezzolombardo
 Chiesa dell'Immacolata Concezione – a Milazzo
 Chiesa dell'Immacolata Concezione – a Monte Sant'Angelo
 Chiesa dell'Immacolata Concezione – a Nizza
 Chiesa dell'Immacolata Concezione – a Osilo
 Chiesa dell'Immacolata Concezione – a Ovada
 Chiesa dell'Immacolata Concezione ai Cartari – a Palermo
 Chiesa dell'Immacolata Concezione al Capo – a Palermo
 Chiesa dell'Immacolata Concezione – a Pistoia
 Chiesa dell'Immacolata Concezione – a Portici
 Chiesa dell'Immacolata Concezione – a Prato
 Chiesa dell'Immacolata Concezione – a Roselle
 Chiesa dell'Immacolata Concezione - a San Vito di Leguzzano
 Chiesa dell'Immacolata Concezione – a Tempio Pausania
 Chiesa dell'Immacolata Concezione – a Terragnolo
 Chiesa dell'Immacolata Concezione – a Torino in via dell'Arsenale
 Chiesa dell'Immacolata Concezione – a Torino in via Nizza, quartiere San Salvario
 Chiesa dell'Immacolata Concezione – a Torre Annunziata
 Chiesa dell'Immacolata Concezione – a Treppo Grande
 Chiesa dell'Immacolata Concezione – a Uzzano, frazione Torricchio 
 Chiesa dell'Immacolata Concezione – a Vigevano
 Chiesa dell'Immacolata Concezione – a Villarosa

Pagine correlate 
 Chiesa della Santissima Concezione
 Chiesa di Santa Maria Immacolata
 Chiesa dell'Immacolata Concezione della Beata Maria Vergine